Куфи, аль-Куфи () — нисба, указывающая на то, что её носитель родом из г. Эль-Куфа.

 Персоналии
 Масрук ибн аль-Аджда аль-Куфи (ум. в 682) — исламский учёный-богослов, известный и уважаемый табиин, факих и мухаддис.
 Ибрахим ан-Нахаи аль-Куфи (666—714) — исламский учёный-богослов поколения табиинов, один из основателей иракской школы фикха.
 Сулейман аль-Амаш аль-Куфи (680—765) — исламский учёный-богослов поколения табиинов, мухаддис и чтец Корана (кари).
 Абу Ханифа аль-Куфи (699—767) — исламский учёный-богослов, факих и мухаддис.
 Хафс аль-Куфи (709—796) — исламский учёный-богослов, чтец Корана (кари).
 Абу Юсуф аль-Куфи (731—798) — исламский учёный-богослов, факих, один из наиболее известных учеников Абу Ханифы.
 Суфьян ибн Уяйна аль-Куфи (725—813) — исламский учёный-богослов, хадисовед.
 Дирар ибн Амр аль-Куфи (728—815) — исламский учёный-богослов, один из ранних мутазилитов.
 Абдуллах ибн Кутайба аль-Куфи (828—889) — исламский учёный-богослов, толкователь Корана, мухаддис, факих, историк, литератор, языковед.
 Ибн Асам аль-Куфи (ум. 926) — арабский историк, автор трёхтомного (в восьми частях) сочинения Китаб аль-футух («Книга завоеваний»).

См. также 
 Куфическое письмо — один из старейших видов арабского письма, созданный в конце VIII века после основания двух иракских городов — Басра и Эль-Куфа.
 Куфии — род ядовитых змей.
 Куфия — мужской головной платок, популярный в арабских странах.
 Куфа
 Куф